

Patronyme 
 Andrew Thomas Blayney (1770-1834), général et pair britannique.
 Cadwallader Blayney (1802-1874), homme politique irlandais, fils du précédent.
 Edward Blayney (1570-1629), militaire et membre de la Chambre des lords irlandaise

Toponyme 
 Castleblayney, ville d'Irlande.
 Blayney, ville d'Australie.
 Comté de Blayney, comté d'Australie.

Homonymie de patronyme